San Rafael steht für folgende Orte und Verwaltungseinheiten:

in Argentinien:
 San Rafael (Argentinien), Ort in der Provinz Mendoza
 Departamento San Rafael, Verwaltungseinheit in der Provinz Mendoza

in Bolivien:
 San Rafael (Antioquia), Ort im Departamento Antioquia
 San Rafael (Velasco), Ort in der Provinz Velasco, Departamento Santa Cruz
 San Rafael de Velasco, Ort im Departamento Santa Cruz
 Municipio San Rafael (Santa Cruz), Landkreis im Departamento Santa Cruz
 San Rafael (Chapare), Ort in der Provinz Chapare

in Costa Rica:
 San Rafael de Guatuso, in der Provinz Alajuela
 San Rafael de Oreamuno, in der Provinz Cartago
 San Rafael de Heredia, in der Provinz Heredia

in der Dominikanischen Republik:
 San Rafael del Yuma, in der Provinz La Altagracia

in Ecuador:
 San Rafael (Carchi), Parroquia rural im Kanton Bolívar, Provinz Carchi
 San Rafael (Sangolquí), Parroquia urbana im Kanton Rumiñahui, Provinz Pichincha

in El Salvador:
 San Rafael (El Salvador)

in Kolumbien:
 San Rafael (Kolumbien)

in Mexiko:
 San Rafael (Baja California)
 San Rafael (Chihuahua)
 San Rafael (Guanajuato)
 San Rafael (Guerrero)
 San Rafael (Hidalgo)
 San Rafael (México)
 San Rafael (Michoacán)
 San Rafael (Corregidora) in Querétaro
 San Rafael (El Marqués) in Querétaro
 San Rafael (San Luis Potosí)
 San Rafael (Tamaulipas)
 San Rafael (Veracruz)
 San Rafael (Yucatán)

in Nicaragua:
 San Rafael del Sur
 San Rafael del Norte

auf den Philippinen:
 San Rafael (Iloilo), Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo
 San Rafael (Bulacan), Stadtgemeinde in der Provinz Bulacan

in Spanien:
 San Rafael (Segovia)
 Sant Rafel auf Ibiza

in Trinidad und Tobago:
 San Rafael (Trinidad und Tobago)

in den Vereinigten Staaten:
 San Rafael (Kalifornien)
 San Rafael (Utah) 

San Rafael steht für:
 Cascada de San Rafael, Wasserfall des Flusses Coca, Ecuador

Siehe auch:
 Cerro San Rafael
 Municipio San Rafael